

Patronyme 

 Abidine Guindo, militaire malien ;
 Diabaté Fatoumata Guindo (1973-), femme politique malienne ;
 Housseini Amion Guindo (1970-), homme politique malien ;
 Luis de Guindos (1960-), économiste et homme politique espagnol.
Patronyme hispanique
Patronyme malien